Jorge García Marín (1980), Spaans wielrenner
Jorge Adrián García (1986), Uruguayaans voetballer
Jorge García Ahumada (1961), Chileens voetballer
Jorge García Rulfo (1953), Mexicaans voetballer
Jorge García Torre (1984), Spaans voetballer
Jorge Garcia Ortiz (1977), Spaans voetballer
Jorge García Morcillo (1986), Spaans voetballer
Jorge García (kano) (1988), Cubaans kanovaarder